Grittner ist der Familienname folgender Personen:

 Frauke Grittner (* 1970), deutsche Bildungswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 Jens Grittner (* 1970), deutscher Sportjournalist